Antropogénesis o similar puede referirse a :
 Origen del hombre, uno de los campos de estudio más importantes tanto desde el punto de vista científico como filosófico, religioso, mítico, etc.
 No debe confundirse con El origen del hombre, libro del naturalista Charles Darwin donde aplica la teoría de la evolución y la selección natural al hombre actual. 
 Proceso de hominización, que comprende:
 La evolución biológica del género Homo
 Una de sus partes, el origen de los humanos modernos (especie Homo sapiens)
 La evolución cultural
 Antropogonía, relato de carácter mítico y/o religioso sobre el origen del hombre, su creación o surgimiento, y por extensión de su cultura.
 Antropogenía o Antropogenia, término de muy escaso uso que se ha aplicado históricamente en contextos científicos (embriología, antropología).
 En un uso incorrecto, a los efectos antrópicos, modificaciones humanas del medio ambiente.